ławica – termin w geomorfologii i żegludze
 ławica – termin w geologii
 ławica ryb – termin w ichtiologii

 W Polsce
 Ławica – część Poznania
 Port lotniczy Poznań-Ławica
 Ławica – ciek wodny na terenie Poznania
 Ławica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Ławica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Ławica – gromada
 Ławica – przystanek kolejowy